Följande är en lista över ishockeyspelare som har gjort mer än 1000 poäng i NHL. I början av säsongen 2009/2010 har 74 spelare gjort detta.

Statistiken är uppdaterad efter Daniel Alfredssons 1000:e poäng i början av NHL-säsongen 2010/2011.

1000-poäng-plockare

Förklaring: Datum är det datum den tusende poängen togs, lag är det lag och nummer är i vilken match poängen togs i spelarens karriär. SP är totalt antalet spelade matcher i karriären, M är antalet mål, A är assist och Poäng är totalt antalet poäng gjort i NHL-karriären.

Aktiva spelare som är nära

Detta är spelare som har en realistisk chans att nå 1000 poäng under säsongen 2009/2010.

Spelare som nästan nådde ända fram

Dessa är spelare som avslutade sin aktiva spelarkarriär strax innan de nådde den tusende poängen. Avgränsningen är gjord så att om de hade spelat en säsong till och fortsatt producera poäng genomsnittligt, hade de nått 1000 poäng. De är upptagna för den klubb som de spelade mest antal matcher för.

Källor2005 NHL Official Guide & Record Book'' 

Milstolpar i National Hockey League